Miejscowości w USA:
 Railroad – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
Gminy w USA:
 Railroad (ang. Railroad Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Starke